Кунгак:

 Кунгак (башк. Көнгәк) — деревня в Аскинском районе Башкортостана, относится к Кунгаковскому сельсовету. 
 Кунгак (приток Сарса) — река в России, протекает в Свердловской области, Республике Башкортостан, Челябинской области. 
 Кунгак - гора в Мелеузовском районе Республики Башкортостан